Николай Скарятин: Скарятин, Николай Дмитриевич (1827—1888) — военный моряк, орденоносец, участник обороны Севастополя.
 Скарятин, Николай Яковлевич (1821—1894) — тайный советник, казанский губернатор (1866—1880).